La competició de dobles femenins fou una de les quatre proves del programa de tennis als Jocs Olímpics de Barcelona de 1992. La competició es realitzà al Centre Municipal de Tennis Vall d'Hebron de Barcelona sobre terra batuda.

Hi participaren 32 parelles de comitès nacionals diferents.

Classificació

Caps de sèrie 

  Conchita Martínez / Arantxa Sánchez Vicario 
  Gigi Fernández / Mary Joe Fernández 
  Jana Novotná / Andrea Strnadová 
  Leila Meskhi / Natasha Zvereva 

  Rachel McQuillan / Nicole Provis 
  Mariaan de Swardt / Elna Reinach 
  Mercedes Paz / Patricia Tarabini 
  Isabelle Demongeot / Nathalie Tauziat

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Enllaços externs 
 Quadre doble femení a Barcelona 1992 a ITF 
 Quadre doble femení a Barcelona 1992  a sports-reference 

Femeni Doble
La Vall d'Hebron